Hlavní ideál může znamenat
 hlavní ideál (teorie uspořádání)
 hlavní ideál (teorie okruhů)